Елизарарас има више значења:

 Елизарарас, Ехидо Сан Луис Потоси (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Елизарарас (Текате), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику